Паи́сий (копт. ⲡⲁⲏⲥⲉ) — личное мужское имя египетского происхождения, переводится как «принадлежащий Исиде». В России использовалось в основном как монашеское.

Известные носители 
 Паисий — архиепископ Кипра (1759—1767).
 Паисий (1882—1966) — архиепископ Тиранский и всей Албании (25 августа 1949 — 4 марта 1966) Албанской православной церкви.
 Паисий — патриарх Александрийский (15 октября 1657 — ок. 1665, 1668—1677/1678).
 Паисий (ум. 1660) — патриарх Иерусалимский и всей Палестины (23 марта 1645 — 2 декабря 1660).

 Паисий I — митрополит Кесарии Каппадокийской (1760).
 Паисий I — митрополит Старых Патр (1677—1678), прозван «Какопаисий», низвержен.
 Паисий I — патриарх Константинопольский (июль 1652 — апрель 1653; март 1654 — март 1655).
 Паисий I (1542 — 2 ноября 1647/3 октября 1649) — патриарх Сербский (1614—1646/1648).
 Паисий II — митрополит Кесарии Каппадокийской (1832—1871).
 Паисий II — патриарх Константинопольский (1 декабря 1726 — сентябрь 1732; август/сентябрь 1740 — май/июнь 1743; март/апрель 1744 — 9 октября 1748; июнь 1751 — сентябрь 1752).
 Паисий II Грек (ум. 1758) — патриарх Сербский (1758—1758).
 Паисий II (Погонат) — митрополит Старых Патр (1716—1717; 1727—1733), ранее митрополит Янины.

 Паисий Великий (320—417) — христианский святой.
 Паисий Величковский (Нямецкий) (1722—1794) — православный монах, переводчик, святой.
 Паисий Галичский (ум. 1460) — преподобный, игумен и архимандрит Галичского Никольского (Успенского) монастыря.
 Паисий Лигарид (1610—1678) — православный митрополит Газы (14 сентября 1652—1660-е) Иерусалимской православной церкви.
 Паисий Святогорец (1924—1994) — блаженный старец, схимонах Афонской горы.
 Паисий Угличский (после 1398 года — 6 июня 1504) — русский святой, живший в Угличе, переписчик книг, игумен Покровского монастыря (Углич) (1464—1504).
 Паисий Хилендарский (ок. 1722—1773) — болгарский просветитель, писатель, иеромонах Константинопольской православной церкви.

 Паисий (Агиапостолитис) — митрополит Родосский (1597—1603).
 Паисий (Зафиров) (1810—1872) — митрополит Пловдивский (1857—1861) Константинопольской православной церкви, деятель болгарского национального возрождения.
 Паисий (Кузнецов) (род. 1975) — епископ Яранский и Лузский (с 2012).
 Паисий (Лулургас) (род. 1945) — бывший титулярный митрополит Тианский (11 апреля 1998 — 28 марта 2012) Константинопольской православной церкви, игумен монастыря святой Ирины Хрисоваланту (Астория, Нью-Йорк) (1997 — 10 декабря 2010), низвержен.
 Паисий (Москот) (1869—1937) — иеромонах, преподобномученик, местночтимый святой Украинской православной церкви.
 Паисий (Образцов) (1888—1953) — епископ Ульяновский и Мелекесский (15 ноября 1952 — 28 января 1953) Русской православной церкви.
 Паисий (Пылаев) (1817—1864) — архимандрит РПЦ, профессор Казанской духовной академии, педагог, ректор Тобольской семинарии.
 Паисий (Самчук) (1930—2008) — архиепископ Орловский и Ливенский (21 июля 1988 — 20 марта 2008) Русской православной церкви.
 Паисий (Шинкарёв) (род. 1988) — епископ Константиновский, викарий Горловской епархии (c 13 июня 2021) Украинской православной церкви (Московского патриархата).
 Паисий (Юрков) (род. 1970) — епископ Щигровский и Мантуровский (c 19 августа 2014) Русской православной церкви.
 Паисий (Ярославов) (середина XV века — 1501) — аскет, монах, подвижник, переписчик рукописей, автор «Сказания», посвящённого Спасо-Каменному монастырю.
 Паисий (Яроцкий) (1821—1893) — Христа ради юродивый старец, рясофорный инок Киево-Печерской Лавры (1821—1893).

См. также 
 Паисий (село)

Примечания 

Мужские имена
Имена египетского происхождения
Русские мужские имена